Rety bzw. Réty steht für:

 Rety, auch Réty, französische Gemeinde

Rety bzw. Réty ist der Familienname folgender Personen:
 John Rety, geborener Janos Réty (1930–2010), ungarisch-amerikanischer Anarchist, Dichter und Schachspieler
 József Réty (1925–1973), ungarischer Opernsänger (Tenor), siehe József Réti

Siehe auch:
 Réthy
 Réti
 Rethi
 Rétyi
 Retty
 Retti